Zaklopača (Grocka), een plaats in de Servische gemeente Grocka
 Zaklopača (Kraljevo), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Zaklopača (Milići), een plaats in de gemeente Milići in Bosnië en Herzegovina
 Zaklopača (Plitvička jezera)
 Zaklopača (Plitvička Jezera), een plaats in de Kroatische gemeente Plitvička Jezera